Melena hace referencia a varios artículos:

Biología
Melena (cabello), cabello largo y suelto.
Melena (medicina), expulsión de deposiciones negras y viscosas.
 Nombre común de la planta Cymbalaria muralis.

Además
Melena del Sur, municipio de la provincia de La Habana en Cuba.
Melenas, historieta de Francisco Ibáñez de los años 1950.

Enlaces externos